Pozzo:
 Nazwa miejsca
 Pozzo d’Adda, miejscowość i gmina we Włoszech
 Barcellona Pozzo di Gotto, miejscowość i gmina we Włoszech
 Pozzo Strada
 Nazwisko
 Andrea del Pozzo, lub: Andrea Pozzo (1642, Trydent – 1709, Wiedeń), włoski malarz, architekt
 Hrabia Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764, Alata – 1842), rosyjski polityk korsykańskiego pochodzenia.
 Gabriel Pozzo (º  1979, Córdoba), argentyński kierowca rajdowy
 Guido Pozzo (º  1951, Triest), włoski duchowny katolicki, arcybiskup
 Maria Wiktoria del Pozzo della Cisterna
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397, Florencja – 1482, Florencja), włoski matematyk, astronom i kosmograf
 Vittorio Pozzo (1886, Turyn – 1968, Turyn), włoski trener piłkarski